Hvass ist der Familienname folgender Personen:

Frants Hvass (1896–1982), dänischer Diplomat
Hans Hvass (1902–1990), dänischer Zoologe und Autor